Крендель:
 Крендель — хлебобулочное изделие из сдобного теста.

Фамилия 
 Крендель, Матвей Ильич (1909—1979) — советский артист, заслуженный артист РСФСР (1957).
 Крендель, Юлиус Матвеевич (1937—1993) — советский драматический артист, сын М. И. Кренделя.
 Крендель, Эзра () (1925) — американский педагог.

См. также 
 Крандель
 Кренцель
 Кренделев